Division I i ishockey för damer 1987/1988 var den fjärde säsongen med en officiell nationell damhockeyserie i Sverige. Nytt för säsongen var att för första gången arrangerades Svenska mästerskapet i ishockey för damer. Det hölls som en fristående turnering och var inte en del av division I som Riksmästerskapen tidigare varit. 

I seriespelet var Nacka HK överlägsna som vanligt. När säsongen var över (både division I och SM) hade laget sex seriesegrar, det första SM-guldet genom tiderna och en segersvit på 84 matcher i följd. I den södra regionen vann Härryda och Diö varsin pool och mötte varandra i en final som Diö vann. Att man arrangerade SM innebar att serien inte hade något slutspel denna säsong.

Division I

Division I Stockholm

Division I Södra
Grupp A

Grupp B

Slutspel Södra

Diö vann Division I Södra.

Se även
 Svenska mästerskapet i ishockey för damer 1988

Källor

Division I i ishockey för damer (1984–2008)
Ishockeysäsongen 1987/1988
Sport i Sverige 1987
Sport i Sverige 1988